Зоркуль — топоним Таджикистана. Может означать:
 Зоркуль — озеро.
 Зоркуль (заповедник) — заповедник.